Raun steht für:

 Raun, Ortsteil der Gemeinde Bad Brambach, Oberes Vogtland, Sachsen
 Raun (Gemeinde Rosegg), Ortschaft von Rosegg, Bezirk Villach-Land, Kärnten

Raun ist der Familienname folgender Personen:

 Alo Raun (1905–2004), estnischer Sprachwissenschaftler und Finnougrist
 Mait Raun (* 1963), estnischer Schriftsteller und Publizist
 Ott Raun (* 1940), estnischer Schriftsteller und Journalist
 Vallo Raun (* 1935), estnischer Schriftsteller und Bibliophiler